Gandak, Gandaki of Kali Gandaki, een rivier in Nepal en het noorden van India, zijrivier van de Ganges;
Gandaki (bestuurlijke zone), een zone in de bestuurlijke inrichting van Nepal;
Gandaki, een provincie in de bestuurlijke inrichting van Nepal.